Antonio Loraghi (1626-1685?) – architetto italiano
 Carlo Antonio Loraghi (...-...) – architetto italiano, figlio di Antonio
 Tommaso Loraghi (1608-1670) – scultore italiano

Pagine correlate 
Luraghi
Lurago